Горња Слатина може бити:

 Горња Слатина (Лесковац), насеље града Лесковца, Република Србија
 Горња Слатина (Витина), насеље у општини Витина, КиМ, Република Србија
 Горња Слатина (Шамац), насеље у општини Шамац, Република Српска, БиХ
 Горња Слатина (Рибник), насеље у општини Рибник, Република Српска, БиХ

Види још 
 Слатина
 Доња Слатина